Ореокастрон () — община (дим) в Греции в периферийной единице Салоники в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 217,855 квадратного километра. Плотность 175,88 человека на квадратный километр. Административный центр — Ореокастрон. Димархом на местных выборах 2019 года избран Панделис Цакирис ().

Создана 30 августа 1994 года (). 7 июня 2010 года () по программе «Калликратис» к общине присоединены упразднённые общины Калитея и Мигдония.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Салоники